Антонишин Василь Іванович — фахівець у галузі нафтопереробки, доктор технічних наук, професор.
 Антонишин Олег — канадський хірург, професор пластичної хірургії, кавалер ордена «За заслуги».
 Антонишин Світлана Володимирівна — українська письменниця.